

In het algemeen
Parlement op nationaal niveau
Volksvertegenwoordiging

In de geschiedenis van de Lage Landen
Staten-Generaal van de Nederlanden 
Noordelijke Staten-Generaal
Zuidelijke Staten-Generaal

In Nederland
Staten-Generaal (Nederland)

In België
Vlaamse staten-generaal:
Staten-Generaal Cultuur
Staten-Generaal van Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde
Staten Generaal van de Limburgse economie en werkgelegenheid
Staten-Generaal van de sportclubs
Staten-Generaal van de Veiligheid in provincie Antwerpen
Staten-Generaal van het middenveld
Staten-Generaal van het Gemeenschapsonderwijs
Staten-Generaal voor het verkeersslachtoffer en hun na(ast)bestaanden
Belgische staten-generaal:
Staten-Generaal van Brussel Internationaal
Staten-Generaal van de apothekers
Staten-Generaal van de Belgische Horeca
Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid
Staten-Generaal van het Gezin

In Frankrijk
Staten-Generaal (Frankrijk)

Andere
 Staten-Generaal, schip, 1795